Contra, une série de jeux vidéo ;
 Contra, le premier épisode de la série.
 Contras, des groupes anti-révolutionnaires qui menèrent une lutte armée contre le régime communiste dirigé par Daniel Ortega.
 Contra, le deuxième album du groupe Vampire Weekend
 , un film allemand de Sönke Wortmann sorti en 2020.